Преса де Сан Антонио има више значења:

 Преса де Сан Антонио (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Преса де Сан Антонио (Ирапуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику